La Third Division 1977-1978 è stato il 51º campionato inglese di calcio di terza divisione.

Squadre partecipanti

Classifica finale 
Legenda:
      Promosso in Second Division 1978-1979.
      Retrocesso in Fourth Division 1978-1979.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
A parità di punti le squadre venivano classificate secondo la differenza reti.
Note:
Preston North End promosso per miglior differenza reti rispetto alla ex aequo Peterborough United.

Risultati

Tabellone

Voci correlate 

 First Division 1977-1978
 Second Division 1977-1978
 Fourth Division 1977-1978
 FA Cup 1977-1978
 Football League Cup 1977-1978
 Charity Shield 1978

Collegamenti esterni 

 
 
 

Calcio nel 1977
Calcio nel 1978
1977-1978